Otton IV du Saint-Empire (1176 ou 1177  - 1218)
Othon  de Brunswick (vers 1204 – 1252) 
 Othon IV de Brunswick-Grubenhagen (1320 - 1399)

Voir aussi